Apulum poate fi:
 Alba Iulia
 Castrul roman Apulum
 Apulum Alba Iulia, companie producătoare de ceramică
 FC Unirea Alba Iulia, numită și Apulum Alba-Iulia, echipă de fotbal
 Apulum, ziar din județul Alba